Zajzon (keresztnév)
Földrajz
Zajzon (település)
Zajzon (folyó)